Dieter Steinecke ist der Name folgender Personen:

* Dieter Steinecke (Politiker, 1944) (* 1944), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen-Anhalt
 Dieter Steinecke (Politiker, 1954) (* 1954), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen, MdB